Уолтер Эмануэль Джонс (англ. Walter Emanuel Jones; 30 ноября 1970; Мичиган, США, Детройт) — американский актёр, мастер боевых искусств, танцор. Наиболее известен по роли Зака ​​Тейлора, оригинального Чёрного Рейнджера в телесериале «Могучие рейнджеры».

Биография 
Уолтер Эмануэль Джонс родился 30 ноября 1970 года в США штата Мичиган, города Детройт.

Джонс как родился, так и вырос в своём родном городе. Он потерял средний палец на левой руке в возрасте 4-х лет.

Свою карьеру начал с 1990 года, с незарегистрированной роли в успешном телешоу «Беверли-Хиллз, 90210», а в 1992 году снялся в фильме «Малкольм Икс». Наиболее запомнился ролью Зака ​​Тейлора, оригинального Чёрного рейнджера в телесериале «Могучие рейнджеры: морфины».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Актёры США